

Religião 
Abadia — comunidade religiosa
Abadia (direito canônico) — estrutura eclesiástica
Abadia territorial — tipo de igreja particular local, equivalente a uma diocese, na organização da Igreja Católica Romana

Topônimos 
Abadia (Espanha) — município da Estremadura
Abadia (Egito) — sítio arqueológico do Antigo Egito

Municípios do Brasil 
Abadia de Goiás
Sítio d'Abadia — no estado de Goiás

Portugal 
Rio Abadia — afluente do rio Alcobaça, no distrito de Leiria

Antigas aldeias 
Abadia (Leiria) — da freguesia de Cortes
Abadia (Tomar)
Abadia (Torres Vedras) — da freguesia da Matacães

Ver também 
Abade

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de religião